Мзда (архаїзм):

 Мзда — плата, винагорода за що-небудь.
 Мзда — хабар.

Примітки